Arnold Leopold Hendrik Ising (1824-1898), Nederlands schrijver
  Arnold Paul Constant Ising (jr.) (1857-1904), Nederlands toneelspeler (kring Tachtigers)
 Constant Gautier Catherine François Ising, Nederlandse militair
 Ernst Ising, Duits natuurkundige
 Ising-model, een theoretisch model uit de statistische mechanica dat een ferromagnetisch systeem modelleert
 Gustav Ising, Zweeds natuurkundige